Fusion kan syfta på:

 Kärnfusion – den process då atomkärnor smälter samman och bildar större och tyngre kärnor
 Fusion (ekonomi) – ekonomisk och juridisk term syftar på ett samgående mellan företag
 Fusion (medicin) – sammansmältning av vävnadsdelar i kroppen
 Fusion (musik) – en sammanslagning av en eller flera andra musikgenrer
 Fusion (musikgrupp) – en musikgrupp
 Fusion (matlagning) – en blandning av olika kulinariska stilar inom modern matlagning